Hans Edler ist der Name folgender Personen:

* Hans Edler (Geigenbauer) (1889–1974), deutscher Geigenbauer und Sachverständiger für Geigenbau
 Hans Edler (Musiker) (* 1945), schwedischer Musiker